Евфратисия или Августа Евфратская ( или ) — римская провинция.

Провинция была создана в середине IV века из территории Келесирии и располагалась вдоль западного берега Евфрата. По словам Э. Хонигманна это событие произошло около 341 года, когда в Нижнем Египте появилась провинция Августамника. По словам Э. Девресса Евфратисия была создана между 342/343 и 359 годом.

Евфратисия входила в состав Восточного диоцеза, наместник которого жил в Антиохии, а в составе диоцеза принадлежала в преторианской префектуре Востока, префект которой жил в Константинополе.

По словам Аммиана Марцеллина, территория Евфратисии соответствовала территории древней Коммагены. Однако, по словам Эдмунда Спенсера Бужье, она также включала в себя Киррестику. Столицей провинции был Кирр или, возможно, Иераполис Бамбисский.

Примечания

Литература 
 
 Janine Balty. Sur la date de création de la Syria Secunda. Syria. 1980 (XLVII). fasc. 2-4. pp. 465—481.

Провинции Древнего Рима
Преторианская префектура Востока